Monkhill – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Monkhill – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)